Il toponimo Mircea Vodă può riferirsi a diverse località della Romania:
Mircea Vodă, comune del distretto di Brăila
Mircea Vodă, comune del distretto di Costanza